Slovo Honák nebo honák má více významů:
 honák – poháněč dobytka – kovboj, čikoš, vaquero, gaučo, buttero, gardian, apod.
 Souhvězdí Pastýře – jinak také označované jako souhvězdí Honáka.
 příjmení – české, mužské

Související články 
 honec
 pastýř